Бриссо́н () — французская фамилия.

Известные носители:
 Бриссон, Барнабе (1531—1591) — французский юрист.
 Бриссон, Матюрен-Жак (1723—1806) — французский зоолог и естествоиспытатель.
 Бриссон, Франсуа (род. 1958) — французский футболист.
 Бриссон, Эжен Анри (1835—1912) — французский политический деятель, дважды возглавлял правительство.

См. также 
 Бриссонь